Сергей Селиванов — известные тёзки:
 Селиванов, Сергей Андреевич (1864—1908) — российский филолог и педагог.
 Селиванов, Сергей Николаевич (1905—1944) — советский полковник.